Le qualificazioni del singolare dello Hua Hin Open 2015 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Xu Yifan (ultimo turno)
  Lu Jiajing (qualificata)
  Shūko Aoyama (qualificata)
  Liu Chang (qualificata)

  Lu Jingjing (ultimo turno)
  Akgul Amanmuradova (qualificata)
  Emily Webley-Smith (primo turno)
  Carolin Daniels (primo turno)

Qualificate 

  Akgul Amanmuradova
  Lu Jiajing

  Shūko Aoyama
  Liu Chang

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Hua Hin Open 2015